Ahmed Midhat ist der Name folgender Personen:

 Ahmed Midhat Efendi (1844–1912), osmanischer Schriftsteller und Verleger
 Ahmed Şefik Midhat Pascha (1822–1884), osmanischer Reformer und Staatsmann, siehe Midhat Pascha